Paride – figura della mitologia greca, figlio secondogenito di Priamo, re di Troia, e di Ecuba
 Paride – nome proprio di persona italiano maschile
 Paride – scultura in marmo di Antonio Canova
 Conte Paride – personaggio del dramma Romeo e Giulietta di William Shakespeare
 Giulio Paride – storico romano del IV secolo